Gminy w USA:
 Big Prairie (ang. Big Prairie Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Big Prairie (ang. Big Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid